Chinezu este un nume de familie românesc care se poate referi la unul din următorii:

 Ion Chinezu (1894-1966), un critic literar și traducător român născut în Austro-Ungaria
 Tit Liviu Chinezu (1904-1955), un episcop al Bisericii Greco-Catolice din România
 Pál Kinizsi (1432-1494), un general maghiar numit „Paul Chinezu” în limba română

Nume de familie românești